Пальмшерна () — шведская фамилия. Известные носители:

 Пальмшерна, Карл Отто (1790—1878) — шведский государственный деятель, министр финансов. 
 Пальмшерна, Карл Фредрик (1823—1896) — шведский государственный деятель, политик, дипломат.
 Пальмшерна, Эрик Куле (1877—1959) — шведский государственный деятель, политик, дипломат, министр иностранных дел Швеции.